Vila Maca ima više značenja:
 Vila Maca (L'Akvila)
 Vila Maca (Pezaro i Urbino)